Герб Пуэрто-Рико был дарован стране испанской монархией в 1511 г. и является старейшим в Новом Свете, так как Пуэрто-Рико стало первым государством Америки, получившим герб. В 1976 г. правительство страны приняло его повторно.

Описание герба 
Зелёный фон щита символизирует растительность острова. Изображенные на щите агнец (Божий) и флаг символизируют Иоанна Крестителя, а книга с семью печатями, на которой сидит агнец, символизирует книгу Откровения Иоанна Богослова. Обрамление щита состоит из нескольких элементов: замки и львы изображают королевства Кастилии и Леона, а флаг с гербами — королевство Арагон и королевство Сицилия. Иерусалимский крест олицетворяет Иерусалимское королевство, чьи наследственные права перешли к королевству Сицилия, а затем к испанской короне. Буква F и стрелы () представляют Фердинанда II Арагонского, буква Y и ярмо () — королеву Изабеллу I Кастильскую; оба эти элемента присутствовали на гербе монархов. Девиз на латыни «Joannes Est Nomem Ejus» (цитата из Евангелия от Луки, 1:63, означающая «Иоанн имя ему») напоминает о том, что первоначально остров назывался Сан-Хуан-Баутиста в честь Иоанна Крестителя.

Печать 

Все штаты США используют печать в качестве официального символа. Печать Пуэрто-Рико в отличие от первоначального герба лишена некоторых христианских символов: у ягненка в центре отсутствует нимб, а вместо флага с крестом он держит белый флаг. Кроме того, на книге нет печатей книги Откровения.

См. также 
 Флаг Пуэрто-Рико
 Печать Пуэрто-Рико

Пуэрто-Рико
Государственные символы Пуэрто-Рико
Гербы с изображением агнца
Гербы с изображением книги
Гербы с изображением крепости
Гербы с изображением коронованных львов
Гербы с королевскими коронами
Гербы с изображением стрелы